BR, Br eller br har flera betydelser:

 BR – förkortning för Blu-ray Disc
 BR – landskod och nationalitetsmärke för Brasilien
 .br – nationell toppdomän för Brasilien
 Br – ett grundämne, se Brom
 Br – språkkoden enligt ISO 639 för ett keltiskt språk, se Bretonska
 DE-BR – kod enligt ISO 3166-2 för ett förbundsland i Tyskland, se Brandenburg
 Yamaha BR – en snöskoter från Yamaha

Företag och organisationer  
 BR – ett brittiskt järnvägsbolag, se British Rail
 BR-Leksaker – en dansk leksakskedja
 BR – IATA-koden för flygbolaget EVA Air
 BR – ett tyskt radio- och TV-bolag, se Bayerischer Rundfunk
 BR – en intresseförening för Sveriges bussföretag, se Bussbranschens Riksförbund